

Sigle 
 West Bromwich Albion Football Club  – società calcistica inglese
 Western Basketball Association  – ex lega di pallacanestro professionistica statunitense, attiva dal 1978 al 1979
 World Basketball Association  – ex lega di pallacanestro semiprofessionistica statunitense, attiva dal 2004 al 2013
 World Biodiversity Association  – associazione internazionale per la biodiversità
 World Boxing Association  – federazione internazionale di pugilato
 World Bearing Association  – associazione di costruttori di cuscinetti
 Wireless Broadband Alliance – consorzio di aziende del settore del Wi-Fi

Codici 
 WBA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Warraber Island (Australia)
 wba – codice ISO 639-3 della lingua warao